Oblasna liga nogometnog podsaveza Osijek u sezoni koja je igrana 1951. godine je bila podijeljena na dvije skupine. Po dvije prvoplasirane momčadi iz obje skupine su sudjelovale u turniru za prvaka oblasti. Prvak oblasti je zatim igrao kvalifikacije za ulazak u Hrvatsku republičku ligu, ali su zbog reorganizacije natjecanja na saveznom nivou, 2. savezna liga, republičke i oblasne lige ukinute (umjesto njih su osnovane podsavezne lige), te se nitko nije plasirao u viši rang, odnosno u sezoni 1952., podsavezne lige su predstavljale 2. rang natjecanja. Podsaveznu ligu 1952. godine su činili klubovi iz 2. savezne lige i Republičke lige Sjever, kao i klubovi koji su se kvalificirali na završni turnir za prvaka oblasti. Ostali sudionici Oblasne lige su prebačeni u novoosnovani 1. razred.

Osječka grupa

Brodska grupa

Natjecanje za prvaka oblasti 

Prvak Oblasti NP Osijek je postala NK Šparta Beli Manastir, te time stekla pravo nastupa u kvalifikacijama za ulazak u Hrvatsku republičku ligu, ali je liga u međuvremenu ukinuta.

Izvori 

 50 godina nogometa u Slavoniji, 1956.
 Boro Borivoj Novaković, "50 godina nogometa u Baranji (1947/48-1996/97)", Beli Manastir 2005., 
 Ex-YU fudbal: 1951 

1951
1951
Osijek